Янко Янков  може да се отнася за:

 Янко Янков (музикант) (1900 – 1966) – български флейтист и музикален педагог.
 Янко Янков (режисьор) (1924–1989) – български кинорежисьор, сценарист и актьор.
 Янко Янков (учен) (р. 1944) – български учен, преподавател в Пловдивски университет.
 Янко Янков (политик) (р. 1955) – български политик, бивш кмет на Сливен и депутат от ДПС.
 Янко Янков (футболист) (р. 1976) – български футболист.